Cross Mountain – montagna della Pennsylvania
Cross Mountain – census-designated place del Texas